Deutsche 6. Armee bezeichnet folgende Großverbände:
* 6. Armee (Deutsches Kaiserreich), Verband im Ersten Weltkrieg
 6. Armee (Wehrmacht), Verband im Zweiten Weltkrieg

 Siehe auch
 6. Panzerarmee (Wehrmacht), Armee der Wehrmacht